A categoria de Sabre individual feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 16–19 de Julho de 2014.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Eman Shaaban
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Corinne Maîtrejean
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Małgorzata Wojtkowiak
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Liu Yongshi
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Flavia Mormandi
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Le Huilin
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Jeon Hee-sook
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Ana Bulcão
| RD1-score10 = 6

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Katja Wächter
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Martyna Synoradzka
| RD1-score12 = 6

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  = {{Nowrap| Saskia Loretta van Erven Garcia}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Shiho Nishioka
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Wong Cheryl Ye Han
| RD1-score15 = 7
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Martina Batini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Corinne Maîtrejean
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Liu Yongshi
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Le Huilin
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Jeon Hee-sook
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Katja Wächter
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Martina Batini
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Inès Boubakri
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Nataly Michel
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Szilvia Jeszenszky
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Natalia Sheppard
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Chen Bingbing
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Andrea Bímová
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  = 
| RD1-score07 = 3
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Ysaora Thibus
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Nam Hyun-hee
| RD1-score09 = 6
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Kim Mi-na
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Wang Chen
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Edina Knapek
| RD1-score12 = 12

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Yulitza Suarez
| RD1-score13 = 6
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Olha Leleiko
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Eleanor Harvey
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Inna Deriglazova
| RD1-score16 = 13

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Inès Boubakri
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 4

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Chen Bingbing
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Ysaora Thibus
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Kim Mi-na
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Wang Chen
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Olha Leleiko
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Inna Deriglazova
| RD2-score08 = 8

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  = {{Nowrap| Inès Boubakri}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Ysaora Thibus
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 52
| RD3-team03  =  Kim Mi-na
| RD3-score03 = 13
| RD3-seed04  = 36
| RD3-team04  =  Olha Leleiko
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Valentina Vezzali
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Adriana Camacho
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Nicole Ross
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Karolina Chlewińska
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Oh Ha-na
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  = 
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Mariana Daffner
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Diana Yakovleva
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Lee Kiefer
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Wang Wenying
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Fanny Kreiss
| RD1-score11 = 4
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Astrid Guyart
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Alexandra Sinyta
| RD1-score13 = 5
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Anne Sauer
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Kelleigh Ryan
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Carolin Golubytskyi
| RD1-score16 = 11

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  = {{Nowrap| Valentina Vezzali}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Nicole Ross
| RD2-score02 = 8

| RD2-seed03  = 35
| RD2-team03  =  Oh Ha-na
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Diana Yakovleva
| RD2-score04 = 13

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Lee Kiefer
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Astrid Guyart
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Anne Sauer
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 59
| RD2-team08  =  Kelleigh Ryan
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Valentina Vezzali}}
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Oh Ha-na
| RD3-score02 =9

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Lee Kiefer
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =  Anne Sauer
| RD3-score04 = 9

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  = {{nowrap| Larisa Korobeynikova}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Alanna Goldie
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Karin Miyawaki
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Kateryna Chentsova
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Gaëlle Gebet
| RD1-score05 = 9
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Magdalena Knop
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Shannon Comerford
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Nzingha Prescod
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Yuliya Biryukova
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Liu Yan Wai
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Liz Rivero
| RD1-score11 = 3
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Margaret Lu
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Gabriella Varga
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Tais Rochel
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Arianna Errigo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =

Classificação Final

Referências
 Bracket
 Classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014